Nutana est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier résidentiel de Saskatoon
, quartier résidentiel de Saskatoon
, projet de développement résidentiel de Saskatoon
Nutana, diverses circonscriptions provinciales de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme